Nationalfriedhof steht für
 United States National Cemetery, 147 Friedhöfe in den USA
 Friedhof Beechwood (Nationalfriedhof Kanadas)
 Nationalfriedhof Martin, Slowakei
 Nationalfriedhof Chidorigafuchi, Japan
 Herzlberg, Jerusalem/Israel